Michał Głogowski (zm. 1777) – cześnik bełski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Michał Głogowski (ur. 1984) –  polski kickbokser